Le qualificazioni del singolare maschile del Kremlin Cup 2008 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Kremlin Cup  2008 prevedevano 32 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Jiří Vaněk (Qualificato)
 Denis Istomin (Qualificato)
 Michail Elgin (ultimo turno)
 Andrej Golubev (secondo turno)

 Michail Kukuškin (ultimo turno)
 Harel Levy (Qualificato)
 Illja Marčenko (secondo turno)
 Michail Ledovskich (secondo turno)

Qualificati 

 Jiří Vaněk
 Denis Istomin

 Harel Levy
 Noam Okun

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Kremlin Cup 2008
ATP Tour 2008